Draschitz ist der Name folgender Orte:

 Draschitz (Gemeinde Hohenthurn), Ortschaft von Hohenthurn, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Draschitz, deutscher Name der Gemeinde Dražíč, Okres České Budějovice, Tschechien

Draschitz ist der Name folgender Burgen:

 Burg Dražice, Burg im Okres Mladá Boleslav, Tschechien

Siehe auch:
 Dražice